Jméno Luisa Pruská (německy Luise von Preußen) neslo v historii více žen, příslušnic dynastie Hohenzollernů:

* Luisa Pruská (1770–1836) – dcera Augusta Ferdinanda, nejmladšího bratra pruského krále Fridricha Velikého; manželka polského knížete Antona Radziwiłła
 Luisa Pruská (1808–1870) – nejmladší dcera pruského krále Fridricha Viléma III.; manželka nizozemského prince Frederika
 Luisa Pruská (1838–1923) – dcera pruského krále Viléma I.; manželka bádenského velkovévody Fridricha I.
 Luisa Markéta Pruská (1860–1917) – vnučka Karla Pruského, třetího syna pruského krále Fridricha Viléma III.; manželka prince Arthura, vévody z Connaughtu a Strathearnu
 Luisa Ulrika Pruská (1720–1782) – šestá dcera pruského krále Fridricha Viléma I.; manželka švédského krále Adolfa I. Fridricha
 Luisa Pruská (1829–1901) – dcera Marie Sasko-Výmarsko-Eisenašské a Karla Pruského

Označovaly se tak někdy i manželky pruských panovníků:

 Luisa Pruská, rozená Luisa Meklenbursko-Střelická (1776–1810) – manželka pruského krále Fridrich Viléma III.
 Luisa Pruská, rozená Luisa Anhaltsko-Bernburská (1799–1882) – manželka prince Fridricha Pruského, vnuka pruského krále Fridricha Viléma II.